Cristian Battocchio (1992) – calciatore argentino naturalizzato italiano
 Martina Battocchio (1995) – calciatrice italiana